Leschwitz ist der Name folgender Orte:

 deutscher Name von Lisowice, heute Ortsteil von Prochowice (deutsch Parchwitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Posottendorf-Leschwitz (bis 1936), heute Weinhübel, 1949 Stadtteil von Görlitz 
 KZ Leschwitz, ein frühes Konzentrationslager ebenda

Siehe auch:
 Leschnitz
 Loschwitz